UFC on ESPN: Brunson vs. Holland, известный также как UFC on ESPN 21 или UFC Vegas 22 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 20 марта 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Дерек Брансон победил Кевина Холланда единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира запланирован бой в среднем весе между Дереком Брансоном (#7 в рейтинге) и Кевином Холландом (#10 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[*] Джесси Стрейдер не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника;

[**] Из-за проблем со сгонкой веса у Юлии Столяренко её поединок с Джулией Авилой был отменён.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Макс Гриффин, Эдриан Янес, Грант Доусон и Бруну Силва

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
23 марта после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Хабиб Нурмагомедов (бывший чемпион) исключен из рейтинга легкого веса из-за официального завершения карьеры.

Тайсон Нэм (бывший #15) покинул рейтинг наилегчайшего веса.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN